Бес-Кюеле-Юряге — топоним в России якутского происхождения. В основе лежит географический термин , передаваемый как «кюеле/ кюёле/ кюель/ кюёль», со значением «озеро», «озёрный».

 Бес-Кюеле-Юряге — река,  левый приток р.Толон, Республика Саха (Якутия), координаты 63°52’с. ш. 123°04’в. д.
 Бес-Кюеле-Юряге — падь,  в правобережье р.Ситтекимен, Республика Саха (Якутия), координаты 62°50’с. ш. 128°16’в. д.
 Бес-Кюеле-Юряге — река, правый приток р.Ситтекимен, Республика Саха (Якутия), координаты 62°52’с. ш. 128°07’в. д.

Примечания